Als Radarhöhenmesser werden folgende Radargeräte bezeichnet:

 Radar-Altimeter
 Funkhöhenmesser